Cura, tractament especial que es fa per aconseguir-ne la guarició d'un malalt, vegeu teràpia
 Cura, divinitat femenina romana
 Cura (gènere), gènere de triclàdide (cuc pla)
 Cura (instrument), instrument musical turc
 La Cura, illa de la llacuna de Venècia
 Quanta Cura, encíclica del papa Pius IX
 Santuari de Cura, conjunt religiós situat al cim del puig de Randa, Mallorca
 Villa de Cura, ciutat principal del districte de Zamora, estat d'Aragua, Venezuela